Куангчи:

 Куангчи — провинция во Вьетнаме.
 Куангчи — город в провинции Куангчи, Вьетнам.